Il termine crepitio può avere i seguenti significati:

Crepitio: grandezza fisica vettoriale che indica la derivata dello sbalzo rispetto al tempo.
Crepitio: segno clinico tipico di alcune patologie polmonari.